Шатовилен може да се односи на:

 Шатовилен (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Шатовилен (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер